Människoätare kan avse:

 Människoätare – en människa äter en annan människa, se kannibalism
 Människoätande djur – djur som anfaller levande människor för att äta dem